CIP steht als Abkürzung für:

 Cahn-Ingold-Prelog-Konvention (CIP-Nomenklatur), in der Chemie eingesetzt zur Bestimmung der absoluten Konfiguration der Stereozentren von chiralen Molekülen
 Caisse intercommunale de pensions, eine Schweizer Pensionskasse
 Calf Intestine Phosphatase, ein in der Molekularbiologie eingesetztes Enzym
 Carriage and insurance paid, eine Lieferbedingung nach INCOTERMS
 Carrier Identification Plate, eine Karte zur Validierung von Flugtickets
 Cataloging in Publication, auch Catalogue oder Cataloguing In Publication(s)/Publishing, die von der Library of Congress verwaltete Datenbank von Büchern
 Centro Internacional de la Papa, ein internationales Forschungszentrum mit Schwerpunkt Knollenfrüchte
 Flughafen Chipata in Chipata, Ostprovinz, Sambia nach dem IATA-Code
 Cleaning in Place, Verfahren zur automatisierten Reinigung von verfahrenstechnischen Apparaten in der Lebensmittel- und in der Pharmaindustrie
 Continual Improvement Process, englisch für Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
 Club of International Politics, ein Verein zur Förderung internationaler Politik an der Zeppelin Universität Friedrichshafen
 Coetus Internationalis Patrum, lose Vereinigung konservativer Kräfte während des Zweiten Vatikanischen Konzils. 
 Commercially Important Person, englisch für wirtschaftlich wichtige Person, Bezeichnung für Very Important Person im Wirtschaftsbereich
 Commission Internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes à Feu Portatives, ständige Internationale Kommission für den Beschuss von Handfeuerwaffen
 Competitiveness and Innovation Framework Programme (Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation), ein Förderprogramm der Europäischen Union für Wachstum und Beschäftigung in Europa, siehe Intelligente Energie Europa#Aktueller Stand
 Contergan-Infoportal, ein Informationsangebot für Betroffene der Conterganstiftung
 Copenhagen Infrastructure Partners
 covered interest parity (gedeckte Zinsparität), siehe Zinsparitätentheorie
 Critical-Illness-Polyneuropathie, eine Nervenerkrankung bei Intensivpatienten
 Cyclecar Italiana Petromilli, ehemaliger italienischer Automobilhersteller

Informatik und Computertechnik:
 Computer-Investitions-Programm, ein Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft von 1984 für studentische Computer-Pools an Universitäten
 Cellular-IP, ein alter Netzwerkprotokoll-Standard für mobile Teilnehmer in IP-Netzen
 Certified Internet Professional, eine IT-Zertifizierung von Novell
 Civil Infrastructure Platform, ein Kollaborationsprojekt der Linux Foundation zur Entwicklung einer Open-Source-Plattform für zivile Infrastruktur
 Chips in Plastic, ein Verfahren zur Herstellung von elektrischen Schaltungen
 Classic IP, eine Alternativbezeichnung für IPv4
 Common Indexing Protocol (RFC 2651 ff.), ein Protokoll zum Austausch von Index-Informationen in Verzeichnis-Anwendungen
 Common Industrial Protocol (CPF2), ein Protokoll für die Industrieautomation, siehe Feldbus#Normung
 Common ISDN Access Profile, Bluetooth-Profil, mit dem die ISDN-CAPI-Schnittstelle auf Bluetooth-Geräten realisiert wird
 Constraint Imperative Programming, ein Bereich der künstlichen Intelligenz, siehe Constraintprogrammierung#Constraint-imperative_Programmierung
 Control and Information Protocol, ein Industrial-Ethernet-Protokoll
 Customer Initiated Payment, der Kunde stößt bei einem Onlinekauf die Bezahlung selbst an, i. d. R. also Banküberweisung. 

Sport:
 Team CIP, französisches Moto3-Team

Cip ist der Name von:
 Radek Číp (* 1992), tschechischer Eishockeyspieler
 Tomáš Číp (* 1989), tschechischer Handballspieler

CIP